«Insomniatic» — третій студійний альбом американського дівчачого поп-рок-дуету Aly & AJ. Реліз відбувся 10 липня 2007 року.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Aly & AJ 

Альбоми Aly & AJ